Херцеговачки муслимани могу бити:

 у општем смислу: муслимански верници са подручја данашње Херцеговине, припадници Исламске заједнице у Босни и Херцеговини
 у историјском смислу: муслимански верници на ширем подручју некадашњег Херцеговачког санџака
 муслимански верници српске народности у Херцеговини
 муслимански верници бошњачке народности у Херцеговини
 Етнички Муслимани у Херцеговини, посебна заједница

Види још 
 Муслимани у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)
 Босански муслимани (вишезначна одредница)
 Муслимани (вишезначна одредница)
 Срби муслимани